Riccardo II (The Tragedy of King Richard the Second) – opera teatrale di William Shakespeare
 Riccardo II d'Inghilterra (1367-1400) – re d'Inghilterra dal 1377 al 1399
 Riccardo II di Capua – principe di Capua nel 1091 e dal 1098 al 1106
 Riccardo II di Normandia – nobile normanno